Дмитрий Иванович Гудков:
 Гудков, Дмитрий Иванович (1895—1960) — советский военный деятель, генерал-майор (1941 год).
 Гудков, Дмитрий Иванович (1897—1937) — советский военный деятель, комбриг (1935 год).